Chubut je lahko:
 Chubut (provinca) v Argentini
 Chubut (reka) v Argentini